Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 2017 var den 55. udgave af cykelløbet Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Det var det 21. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 1. maj 2017. Løbet blev vundet af norske Alexander Kristoff fra  for tredje gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Mads Pedersen kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2017
UCI World Tour 2017